Carsten Niemann ist der Name folgender Personen:

* Carsten Niemann (Museumsleiter) (* 1962), deutscher Museumsleiter und Autor 
 Carsten Niemann (Kritiker) (* 1969), deutscher Kritiker und Publizist